Benjamin Lucien Royaards (1904-1966), Nederlandse acteur en toneelregisseur 
 Benjamin Lucien Royaards (1939-2009), Nederlandse kunstenaar

Zie ook
 Benjamin Royaards (doorverwijspagina)